Harmony — золотодобувна компанія в ПАР, утворена в 1997-98 рр.

Гармоні — місто, штат Індіана
 Гармоні — місто, штат Мен
 Гармоні — місто, штат Міннесота
 Гармоні — місто, штат Нью-Йорк
 Гармоні — місто, штат Північна Кароліна
 Гармоні — місто, штат Пенсільванія
 Гармоні — місто в окрузі Прайс, штат Вісконсин
 Гармоні — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Гармоні — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Гармоні Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гармоні Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Гармоні Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсильванія
 Гармоні Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Гармоні — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Гармоні — переписна місцевість, штат Род-Айленд